HAB Football Club é um clube de futebol de Turks e Caicos. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2012.

Clubes de futebol das Turks e Caicos